Автотра́нспортна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Автотранспортна вулиця —  вулиця у Дніпрі.
 Автотранспортна вулиця —  вулиця у Києві.
 Автотранспортна вулиця —  вулиця у Макіївці.

Вулиці